Chansontage steht für DDR-Musikveranstaltungen
Chansontage der DDR (Tage des Chansons der DDR, 1973–1992) 
Chansontage Kloster Michaelstein (1970er–1994)